Пришиб — діалектне слово, яке означає «яр при крутому повороті річки», «місце удару течії», «корабельна пристань»

Пришиб — село, Благоварський район, Башкортостан

Пришиб — селище міського типу, Запорізька область, Василівський район
 Пришиб — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Пришиб — село, Донецька область, Краматорський район
 Пришиб — село, Луганська область, Алчевський район
 Пришиб — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Пришиб — село, Полтавська область, Кременчуцький район
 Пришиб — село, Полтавська область, Миргородський район
 Пришиб — село, Харківська область, Ізюмський район
 Пришиб — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Пришиб — ботанічний заказник, Донецька область, Краматорський район

Примітки